О́мская губе́рния — административно-территориальная единица РСФСР, существовавшая в 1920—1925 годах.

Губернский центр — город Омск.

История

Предыстория образования 
Омская губерния стала наследницей Омской области (носившей название Акмолинской до 1918) в составе Акмолинского, Атбасарского, Калачинского, Кокчетавского, Омского, Петропавловского, Татарского уездов. При этом, Славгородский уезд передан в Алтайскую губернию, Тарский уезд в Тюменскую губернию.

Так как продолжалась Гражданская война на территории региона, доходило до казуса: Белые именовали административно-территориальную единицу — Омская область, Красные — Омская губерния. В этот период имелось одновременно 2 наименования (ситуация изменилась лишь в начале 1920 года, когда на территории окончательно установилась новая власть).

Постановлением ВЦИК от 27 августа 1919 года «Об образовании гражданского управления в Сибири» Сибревкому были подчинены вновь образованные губернии, в том числе на территории, занятой колчаковцами. К Омской губернии присоединены Ишимский, Тарский, Тюкалинский уезды Тюменской губернии.

Только к 14 ноября 1919 года красными был занят Омск в ходе Омской наступательной операции.

15 ноября 1919 года постановлением Сибревкома и Реввоенсовета 5-й армии РККА образован Омский ревком в городе Челябинске.

24 ноября 1919 года образован Омский губревком.

В конце ноября 1919 года в Омск переехали учреждения Сибревкома.

5 декабря 1919 года вновь восстановлен Калачинский уезд.

Образование губернии 
Постановлением Сибревкома от 3 января 1920 года Омская область официально была преобразована в Омскую губернию в составе 1 уезда: Семипалатинского уезда.

В июне 1920 года Ишимский уезд в составе 49 волостей передан в Тюменскую губернию.

В январе 1921 года из Алтайской губернии был передан Славгородский уезд в составе 52 волостей.

В 1921 году часть уездов губернии поддержало Западно-Сибирское восстание, особенно массовое волнение было в Тюкалинском и Тарском уездах.

В наказание русскому народу, восставшему в Южной Сибири против коммунистической диктатуры, в 1921 году четыре уезда с коренным русским населением были отторгнуты от Омской губернии и включены в состав Автономной Киргизской ССР, созданной декретом Ленина В. И. от 26.08.1920 года. Мнение местного русского населения не было учтено.

Согласно первой советской переписи 1920 года: Петропавловский уезд включал 27 русских волостей и 12 русских станиц (278 224 человек), Кокчетавский уезд включал 68 русских волостей (350 145 человек).

17 января 1921 года было принято постановление ВЦИК РСФСР о разделе русской Омской губернии и передаче в состав Автономной Киргизской ССР четырёх населённых русскими уездов: Акмолинского, Атбасарского, Кокчетавского и Петропавловского. Из отторгнутых от Омской губернии уездов была создана новая Акмолинская губерния с центром в городе Петропавловске в составе Автономной Киргизской ССР.

26 апреля 1921 года было издано постановление Чрезвычайной полномочной комиссии ЦИК Автономной Киргизской ССР о приёме в состав АКССР новой Акмолинской губернии с Петропавловском и Кокчетавом.

Постановлением ВЦИК от 10 июня 1921 года установлена граница между Киргизской АССР и Сибирью по Омскому уезду (станция Исиль-Куль оставлена на территории Киргизской АССР). Линия границы прошла восточнее станции Исиль-Куль по границе с Петропавловским уездом, далее, севернее озёр Кичи-Карой, Улькун-Карой, урочища Кара-Терек, придерживаясь южных границ русских волостей и выходя на станицу Черлаковскую на Иртыше (оставляемую в Киргизской АССР), причём русские волости — Ореховская, Добровольская, Моисеевская, Русско-Полянская, Ново-Санжаровская, Черноусовская, Степановская, Котельниковская причислены к территории Киргизской АССР. Исиль-Кульская, Городищенская волости перешли в Петропавловский уезд Акмолинской губернии.

Постановлением ВЦИК от 13 июня 1921 года Баклушевская, Волчанская, Ляликская волости переданы в Каргатский уезд Ново-Николаевской губернии.

Летом 1921 года в результате засухи в стране погибла пятая часть посевов. Голод охватил 30 губерний, в том числе и Омскую губернию.

В Татарский уезд вошли 9 волостей Каинского (Барабинского) уезда Томской губернии.

1 октября 1921 года Акмолинский, Атбасарский, Кокчетавский, Петропавловский уезды, а также 15 волостей Омского уезда отошли к Киргизской АССР.

К 1 января 1922 года площадь губернии составила 250 553 км2.

Постановлением ВЦИК от 12 января 1922 года станция Исиль-Куль (по границе между Сибирью и Киргизской АССР по Омскому уезду) оставлена в пределах Сибири.

Постановлением ВЦИК от 15 мая 1922 года Черлакская, Бастандык-Туусская волости переданы в состав Киргизской АССР.

Постановлением ВЦИК от 28 мая 1922 года Исиль-Кульская, Городищенская волости возвращены из Петропавловского уезда Акмолинской губернии.

Постановлением НКВД от 31 июля 1922 года Баженовская, Больше-Могильская, Любинская волости Тюкалинского уезда присоединены к Омскому уезду. В Омском уезде образованы киргизские волости:

 Покрово-Киргизская волость — из аулов № 1, № 2 Алаботинской волости, 5 аулов Покровской волости, 2 аула и с 20 кибитками аула № 2 Текинской волости, с центром на урочище Сасык-Томар;

 Эбейтинская волость — из аула № 2 и со 170 кибитками аулов № 1, № 3, № 5, № 6 Курганской волости, аулов № 8, № 9 и 70 кибиток из аула № 3 Николаевской волости, с центром на озере Эбейты.

В ноябре 1922 года Омский губисполком преобразовал станцию Исиль-Куль в село.

Постановлением ВЦИК от 14 февраля 1923 года Плесо-Курьинская волость Каменского уезда Ново-Николаевской губернии передана в Славгородский уезд Омской губернии.

В 1923 году в Омске начал выходить «Бюллетень Омского губернского исполнительного комитета совета рабочих, крестьянский и красноармейских депутатов».

Об укрупнении волостей.

Принимая во внимание подготовленность большинства Сибирских губерний к переходу на систему укрупнённых волостей и необходимость скорейшего проведения в жизнь этой меры, Сибревком возбудил перед ВЦИК ходатайство о предоставлении сибирским губерниям права вводить новое волостное деление, с утверждением Сибревкома и о последующем представлением проектов в административную комиссию ВЦИК.

Постановлением ВЦИК от 31 мая 1924 года центр Омского уезда переносится из города Омска в город Ново-Омск.

К маю-июню 1924 года в губернии были образованы сельские советы, которые отличались крайним разнообразием, как объединённых сельсоветом сельских обществ, так и численности состава сельсоветов и их исполнительного технического аппарата. Переход на крупно-районное деление осуществлено к этому времени в Сибири только в Омской губернии. Вместо 252 волостей образовано 52 района, однако они существовали неофициально, так как не были утверждены ни СРК ни ВЦИК (правовую основу районы получат лишь в мае 1925 года Постановлением ВЦИК). Стоит отметить громадные размеры «Омских районов». Так в Ачаирском районе расстояние до районного центра составляло от 8 до 70 вёрст. В Новинском районе состояло 29 сельсоветов.

24 сентября 1924 года Сибревком утвердил образование в Омской губернии укрупнённых волостей. Были образованы новые советские волости. В состав волости входило от 3 до 19 сельсоветов. Новые задачи были не по плечу старой волости, она была маломощна, недостаточно организована, имела мало людей, способных вести советское строительство в деревне. Волисполкомы укрупнённых волостей получили теперь большую сумму хозяйственных, административных и политических прав и освободились от мелких функций управления с передачей их сельсоветам.

В конце 1924 года в Славгородский уезд вошли Добровольская и Знаменская волости Каменского уезда Ново-Николаевской губернии.

К 1 января 1925 года площадь губернии достигла 250 114 км2.

21 мая 1925 года административная комиссия при Президиуме ВЦИК утвердила следующие города в губернии: Омск, Ново-Омск, Ленинск-Омский, Тара, Тюкалинск, Славгород, Татарск. Для различия городов Ленинск (близ Омска и Кузнецка), городам присвоены наименования «Ленинск-Омский» и «Ленинск-Кузнецкий». Город Калачинск преобразован в село.

Ликвидация 
Президиум ВЦИК от 25 мая 1925 года утвердил образование Сибирского края с разделением его на округа и районы. Уезды преобразованы в Омский, Славгородский, Тарский округа Сибирского края. Калачинский, Тюкалинский уезды вошли в Омский округ. Часть Татарского уезда включена в Барабинский и Славгородский округа.

Административно-территориальное деление

На 3 января 1920 года 
 Акмолинский уезд;
 Атбасарский уезд;
 Ишимский уезд;
 Калачинский уезд;
 Кокчетавский уезд;
 Омский уезд;
 Петропавловский уезд;
 Тарский уезд;
 Татарский уезд;
 Тюкалинский уезд.

На 28 августа 1920 года 
 Акмолинский уезд — 315 508 чел.;
 Атбасарский уезд — 139 335 чел.;
 Калачинский уезд — 136 335 чел.;
 Кокчетавский уезд — 350 145 чел.;
 Омский уезд — 312 212 чел.;
 Петропавловский уезд — 278 224 чел.;
 Тарский уезд — 263 740 чел.;
 Татарский уезд — 210 040 чел.;
 Тюкалинский уезд — 203 330 чел.

На 17 января 1921 года 
 Акмолинский уезд;
 Атбасарский уезд;
 Калачинский уезд — 19 волостей;
 Кокчетавский уезд;
 Омский уезд — 78 волостей;
 Петропавловский уезд;
 Славгородский уезд — 53 волости;
 Тарский уезд — 50 волостей;
 Татарский уезд — 40 волостей;
 Тюкалинский уезд — 26 волостей.

На 1 марта 1921 года 
 Акмолинский уезд — 28 русских, 51 киргизская волостей;
 Атбасарский уезд — 25 русских, 32 киргизских волостей;
 Калачинский уезд — 18 волостей;
 Кокчетавский уезд — 68 русских, 17 киргизских волостей;
 Омский уезд — 65 русских, 12 киргизских волостей;
 Петропавловский уезд — 27 волостей, 12 станиц;
 Славгородский уезд — 53 волости;
 Тарский уезд — 50 волостей;
 Татарский уезд — 30 волостей;
 Тюкалинский уезд — 24 волости.

На 1 января 1922 года 
 Калачинский уезд — 18 волостей;
 Омский уезд — 56 волостей;
 Славгородский уезд — 50 волостей;
 Тарский уезд — 48 волостей;
 Татарский уезд — 30 волостей;
 Тюкалинский уезд — 24 волости.

На 15 мая 1923 года 
 Калачинский уезд — 18 волостей;
 Омский уезд — 56 волостей;
 Славгородский уезд — 48 волостей;
 Тарский уезд — 48 волостей;
 Татарский уезд — 40 волостей;
 Тюкалинский уезд — 20 волости.

На 1 января 1924 года 
 Калачинский уезд — 18 волостей;
 Омский уезд — 56 волостей;
 Славгородский уезд — 48 волостей;
 Тарский уезд — 48 волостей;
 Татарский уезд — 40 волостей;
 Тюкалинский уезд — 20 волостей.

На 1 января 1925 года 
 Калачинский уезд — 4 волости;
 Омский уезд — 13 волостей;
 Славгородский уезд — 11 волостей;
 Тарский уезд — 10 волостей;
 Татарский уезд — 9 волостей;
 Тюкалинский уезд — 4 волости.

Население 
28 августа 1920 года была проведена первая советская всеобщая перепись населения. Она сочеталась с сельскохозяйственной переписью и кратким учётом промышленности. Перепись проходила в условиях незавершённой Гражданской войны и не охватила большую часть окраин страны. Было переписано 72 % населения (58 губерний из 71). В Омской губернии проживало 2 450 752 человека, в том числе 2 218 616 человек в сельской местности.

Сельское население: русские 1 715 441 человек (822 055 м — 893 386 ж), киргизы 493 966 человек (267 597 м — 226 369 ж). Всего 2 209 407 человек.

На 1 января 1922 года в губернии население составляло 1 716 123 человека (1 520 209 сельское, 195 914 городское).

К 1923 году население в 3 крупнейших городах губернии распределялось следующим образом:
 Омск — 101 673 человека;
 Ленинск — 31 149 человек;
 Ново-Омск — 10 568 человек.

По данным Омского губзагса рождаемость, смертность, браки и разводы в городе Омске с его пригородами Ленинском и Ново-Омском выразилось за трёхлетие 1922—1924 годы в следующих цифрах:

 1922 — рождаемость 4721, смертность 8463, браки 2211, разводы 260;
 1923 — рождаемость 6416, смертность 5023, браки 2502, разводы 255;
 1924 — рождаемость 6632, смертность 3561, браки 2112, разводы 297.

На 1 января 1924 года в губернии население составляло 1 608 559 человек (1 413 100 сельское, 195 458 городское).

К 1 декабря 1924 года в губернии насчитывалось 87 000 немцев (всего в Сибири 156 000).

На 1 января 1925 года в губернии население составляло 1 559 430 человек (1 410 548 сельское, 188 882 городское).

Руководство губернии

Губернский революционный комитет (1919—1920)

Председатели

Заместители председателя

Губернский исполнительный комитет (1920—1925)

Председатели

Заместители председателя

Управляющие делами

Герб 
Омская губерния, как наследница Омской области, носила старый герб, который был упразднён постановлением Сибревкома в 1920 году. Уничтожив тем самым, окончательно, элементы старой власти. До самой ликвидации губернии в 1925 году, нового герба не имела.

Известные уроженцы 
 Бейсекова, Шабал — советская казахская оперная певица (сопрано). Народная артистка Казахской ССР (1959). Лауреат Сталинской премии II степени (1949).
 Белов, Владимир Никитич — художник, живописец.
 Васильев, Василий Иванович — Герой Советского Союза.
 Дусухамбетов, Абу — Герой Советского Союза.
 Зенков, Николай Емельянович — Герой Советского Союза.
 Зуева, Мария Матвеевна — Герой Социалистического Труда, депутат Верховного Совета РСФСР, почётная гражданка города Омска.
 Комаров, Александр Николаевич — Герой Советского Союза.
 Косенков, Пётр Георгиевич — Герой Советского Союза.
 Кропотов, Михаил Васильевич — Герой Советского Союза.
 Тюрин, Иван Григорьевич — Герой Советского Союза.
 Язов, Дмитрий Тимофеевич — Маршал Советского Союза, Министр обороны СССР.

Примечания

Литература 
 Административно-территориальное деление Сибири (август 1920 года — июль 1930 года), Западной Сибири (июль 1930 года — сентябрь 1937 года), Новосибирской области (с сентября 1937 года); Справочник. Западно-Сибирское книжное издательство. Новосибирск. 1966.
 Бюджеты крестьян Сибирского края в 1923-24 году. ЦСК. Сибирское краевое статистическое бюро. Омская типография «Омсоюза». Ново-Николаевск. 1925.
 Государственная статистика в Сибири. Сибирское статистическое управление. Сибирское областное государственное издательство. 4 государственная типография. Омск. 1920.
 Закрытое информационное письмо Омского губкома РКП (б) , ноябрь-декабрь-январь 1924-1925 года № 1. — 1925 г. 
 Записная книжка Сибиряка на 1923 год. Издание редакции газеты «Советская Сибирь». Ново-Николаевск. 1923.
 Земледелие Западной Сибири в цифрах. Спутник земледельца Западной Сибири. Составил И. В. Аристов. Омск. 1925.
 Инструкция по составлению и исполнению смет местного бюджета Омской губернии/ Ом. исполн. ком., Губ. финансовый отд.. — 1924 г.
 Итоги демографической переписи 1920 года по Омской губернии. Омск. 1923. 
 Материалы к познанию производительных сил Омской губернии . — 1923 г. 
 Материалы о территориальных преобразованиях с 1917 года по 1 июля 1925 года. Административно-политическое строение Союза ССР. (приложение: таблицы — Перечень республик, областей и губерний с данными о площадях и населении по исчислению ЦСУ на 1 января 1925 года). С. И. Сулькевич, консультант административной комиссии ВЦИК. Государственное издательство. Ленинград. 1926.
 Народное образование в Омской губернии: (прошлое, настоящее и ближайшие перспективы). Омская губерния: 1) Здравоохранение. 2) Народное образование. Н. Юрцовский. Омское губернское экономическое совещание. Омск. 1923.
 Омский губернский революционный комитет: (обзор фонда). Т. Т. Маркова. Архивный отдел Омского облисполкома. Государственный архив Омской области. Омск. 1961.
 Омский губернский исполнительный комитет // Государственные кооперативные торгово-промышленные и финансовые деятели России за пять лет революции, 1917—1922. Известия ЦИК СССР и ВЦИК. Том 2. Ленинград. 1924.
 Отчет Омского Губернского Исполнительного Комитета Пятому Губернскому Съезду Советов. — 1923 г.
 Перспективный план развития сельского хозяйства Омской губернии. — 1924 г.
 Пламя любви всенародной: письма, резолюции, постановления и телеграммы трудящихся Омской губернии В. И. Ленину. Омское книжное издательство. Омск. 1963.
 «Советская Сибирь» № 107 (466). Пятница 20 мая 1921 года. Омск.
 Списки населенных мест по Омскому округу / изд. Ом. окр. стат. бюро. - Омск : Тип. Омпотребсоюза, 1925
 Списки населённых пунктов Омской губернии с указанием районов, сельсоветов, числа дворов и населения 1924—1925 годов. Омск. 1925.
 Список населённых пунктов Называевского района Тюкалинского уезда Омской губернии. Омск. 1924.
 Список населённых пунктов Крутинского района Тюкалинского уезда Омской губернии. Омск. 1924.
 Список населённых пунктов Тарского уезда Омской губернии с указанием районов, сельсоветов, числа дворов и населения. Омск. 1925.
 Список населённых пунктов Тюкалинского района Тюкалинского уезда Омской губернии 1924 года. Омск. 1924.
 Список населённых пунктов Тюкалинского уезда с указанием укрупнённых сельсоветов и входящих в них селений. Омск. 1924.
 Список губерний, уездов и волостей Сибири на 1 марта 1921 года. Информационно инструкторский политотдел отдела управления Сибревкома. Государственное издательство Сибирское областное отделение. Омск. 1921.
 Схема естественно-исторических образований западной половины Омской губернии. М. Д. Спиридонов. Омское губернское земельное управление. Типо-литография товарищества «Рабочий Путь». Омск. 1923.
 Тематический обзор документальных материалов Государственного архива Омской области по восстановлению народного хозяйства в Омской губернии (1919—1925 годы). Т. Т. Маркова. Архивный отдел УВД. Государственный архив Омской области. Омск. 1961.
 Хозяйство и культурное строительство Омской губернии : Отчет. материал к 6 губернскому съезду Советов. — 1925 г.
 Экономическая характеристика проектных районов (укрупненных волостей) Омской губернии по данным сельско-хозяйственной переписи 1920 года. — Омск : Омская ГОНБ, 1924 г.

Ссылки 
 Руководящий состав Омской губернии 
 Омский губернский исполнительный комитет 
 Полюдов Евгений Венедиктович
 Население Омской губернии
 Карта Тарского уезда Омской губернии на 1924 год 
 Карта Омской губернии 
 Сводка отдела управления Омского губисполкома советов о политическом и экономическом положении губернии за 1-15 августа 1921 года 
 Газета сибирских немцев (В Омске издаётся немецкая газета «Der Landmann») // «Советская Сибирь». № 281. 9 декабря 1924 год. Ново-Николаевск 

Губернии РСФСР
1920-е годы в Омской области
Появились в 1920 году в России
Административные единицы, упразднённые в 1925 году
Места поселения российских немцев
Административные единицы, образованные в 1920 году